Літургія в католицькій церкві (Див. Католицька меса).
 Меса (географія) — тип плато.
 Меса — жанр вокальної музики, початково призначений для виконання під час католицьких богослужінь.

Люди 

 Арнальдо Меса (1967—2012) — кубинський боксер, призер Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.

Топонім

Меса (Мейса) — місто, штат Аризона
 Міса (Міса) — місто, штат Вашингтон
 Міса — переписна місцевість, штат Каліфорнія